Ansary est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1935), professeur d'archéologie saoudien
 Chirine El Ansary, conteuse égyptienne, (née en 1971).
 (né en 1934), avocat et philanthrope américain
 (né en 1926), diplomate et homme d'affaires américano-iranien
 (née en 1966), historienne et auteure américano-iranienne
 (né en 1948), auteur et conférencier américano-afghan
, économiste américano-égyptien

Homonymie de patronyme